EAR peut désigner :
 European Agency for Reconstruction (en français, Agence européenne pour la reconstruction) ;
 EAR (où EAR signifie Enterprise Application aRchive), en informatique, un format de fichier ;
 Ear, en épigraphie, une rune anglo-saxonne ;
 Échange automatique de renseignements, dans le domaine bancaire et fiscal ;
 Élément Air Rattaché, dans l'Armée de l'air française
 élèves aspirants de réserve, élève aspirant de réserve
Export Administration Regulations